Санта-Клара () — аналог написания имени Святой Клары.
 Санта-Клара — город в Калифорнии, США.
 Санта-Клара — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Санта-Клара — город на Кубе.
 Битва за Санта-Клару — один из ключевых этапов Кубинской революции.
 Санта-Клара — историческая провинция Кубы, располагавшаяся в центральной части страны. Столицей провинции был город Санта-Клара.
 Санта-Клара — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Санта-Клара — бухта в Карибском море у северного побережья острова Куба
 Санта-Клара — индейская резервация на севере центральной части штата Нью-Мексико, США.
 Санта-Клара — один из 4 кантонов эквадорской провинции Пастаса.
 Санта-Клара — округ в Калифорнии, США.
 Санта-Клара — остров в составе архипелага Хуана Фернандеса.
 Санта-Клара — маленький остров, расположенный у города Сан-Себастьян провинции Гипускоа (Страна Басков).
 «Санта-Клара» — португальский футбольный клуб из города Понта-Делгада.
 Санта-Клара — город в Сальвадоре, в департаменте Сан-Висенте.
 Санта-Клара — река, бассейн Тихого океана, Калифорния, США.
 Санта-Клара — церковь и бывший монастырь в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Дзидзантун.

См. также 
 Санта-Кларита — город в Калифорнии, США.